

I runda

1. kolejka

2. kolejka

3. kolejka

4. kolejka

5. kolejka

6. kolejka

7. kolejka

8. kolejka

9. kolejka

10. kolejka

11. kolejka

12. kolejka

13. kolejka

14. kolejka

Linki zewnętrzne 
 

Bundesliga w piłce ręcznej mężczyzn w sezonie 2013/2014